Длина сети автомагистралей Дании превышает 1000 км. Автомагистрали организованы в систему, напоминающую букву Н, где вертикальными линиями являются дороги с севера на юг между Ольборгом и датско-германской границей и между Хельсингёром и островами Фальстер и Лолланн, а горизонтальной — автострада через остров Фюн. Строительство этой системы было закончено в 1998 году с постройкой моста Большой Бельт.

Автомагистрали

Европейские маршруты 
  Эсбьерг — Эресуннский мост
  Хиртсхальс — Нёрресуннбю
  Фредериксхавн — Падборг
  Хельсингёр — Рёдбю
  Хельсингёр — Эскильдструп

Национальные маршруты 
  Оденсе — Свеннборг
  Скёдструп — Хернинг
  Хёйе Гладсаксе — Аллерёд
  Бранне — Хернинг
  Бернсторффсвай — Хёрсхольм
  Видовре — Хольбек
  Баллеруп — Исхёй

Второстепенные дороги в Дании являются одними из лучших в мире и, в основном, не очень загружены. Даже самые незначительные дороги обычно асфальтированы, а система дорожных знаков и указателей позволяют легко найти пункт назначения. Проезд с прицепными автодомами разрешён практически повсеместно. Все автомагистрали в Дании бесплатные, за исключением моста Большой Бельт и Эресуннского моста.

Ссылки 
 Дороги Дании

Дороги Дании
Дания|
Дания
Автомагистрали